Hendes Kongelige Højhed Infanta (prinsesse) Cristina, tidligere hertuginde af Palma de Mallorca () (født 13. juni 1965 i Madrid) er prinsesse af Spanien. Hun er datter af kong Juan Carlos og dronning Sofia, og søster til kong Felipe 6. og prinsesse Elena.

4. oktober 1997 giftede Cristina sig med Iñaki Urdangarin i Barcelona. Han fik titlen hertug af Palma de Mallorca, og Cristina blev dermed hertuginde af Palma de Mallorca.

Hertugparret har fire børn:
 Juan Valentín de Todos los Santos Urdangarín y de Borbón (født 29. september 1999)
 Pablo Nicolás Sebastián de Todos los Santos Urdangarín y de Borbón (født 6. december 2000)
 Miguel de Todos los Santos Urdangarín y de Borbón (født 30. april 2002)
 Irene de Todos los Santos Urdangarin y de Borbón (født 5. juni 2005)

Dekorationer 
 : Storkors af Sankt Olavs Orden (No.St.O.1.)  (1995)

Anetavle

Eksterne henvisninger 

Kongelige fra Spanien
Huset Bourbon
Personer fra Madrid
Storkors af Sankt Olavs Orden